En Pologne, Grabowo est le nom de :

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Grabowo, village.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Grabowo, village du powiat de Gniezno,
 Grabowo, village du powiat de Wągrowiec.

dans la voïvodie de Mazovie
 Grabowo, village du powiat de Maków,
 Grabowo, village de la gmina de Olszewo-Borki,
 Grabowo, village de la gmina de Goworowo,
 Grabowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka,
 Grabowo, village du powiat de Przasnysz,
 Grabowo, village du powiat de Sierpc.

dans la voïvodie de Podlachie
 Grabowo, village du powiat d'Augustów,
 Grabowo, gmina rurale du powiat de Kolno,
 Grabowo, village chef-lieu de la gmina du même nom,
 Grabowo, village du powiat de Łomża,
 Grabowo, village du powiat de Sokółka.

dans la voïvodie de Poméranie
 Grabowo, village du powiat de Gdańsk,
 Grabowo, village du powiat de Kwidzyn.

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Grabowo, quartier de Szczecin,
 Grabowo, village du powiat de Gryfino,
 Grabowo, village du powiat de Kamień,
 Grabowo, village du powiat de Kołobrzeg,
 Grabowo, village du powiat de Łobez,
 Grabowo, village du powiat de Sławno, 
 Grabowo, village du powiat de Stargard, 
 Grabowo, village du powiat de Szczecinek.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie 
 Grabowo, village du powiat de Gołdap,
 Grabowo, village du powiat d'Iława, 
 Grabowo, village du powiat de Mrągowo,
 Grabowo, village du powiat de Nidzica.